Флаг Днестровска утвержден 20 мая 2004 года решением Днестровского совета.
Флаг является официальным символом Днестровска.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением внизу волн Кучурганского водохранилища синего цвета с золотистым окаймлением. В верхнем левом углу расположен Герб Днестровска.

См. также 
 Герб Днестровска

Ссылки 
 Сайт города

Примечания 

Флаги по алфавиту
Флаги 2004 года
Днестровск